Соревнования по волейболу 6х6 на IV летних Азиатских играх проходили с 25 августа по 2 сентября 1962 года в Джакарте (Индонезия) с участием 9 мужских и 4 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли мужская и женская сборные Японии.

Команды-участницы

Мужчины 
Бирма, Индия, Индонезия, Камбоджа, Пакистан, Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Япония.

От участия отстранён Тайвань.

Женщины 
Индонезия, Филиппины, Южная Корея, Япония.

Система проведения турнира 
Соревнования мужчин состояли из двух этапов. На первом (предварительном) 9 мужских команд были разделены на 3 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в финальную стадию и в однокруговом турнире определили итоговую расстановку мест. Итоговые 7-9 места разыграли худшие команды из групп. При равенстве очков более высокое место занимает команда, имеющая лучшее соотношение выигранных и проигранных партий. 

Соревнования женщин состояли из однокругового турнира с участием 4 команд, по результатам которого была определена итоговая расстановка.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа A 

25 августа: Индонезия — Южная Корея 3:1 (15:6, 15:11, 13:15, 15:9).
26 августа: Южная Корея — Таиланд 3:0 (15:0, 15:3, 15:4).
27 августа: Индонезия — Таиланд 3:0 (15:7, 15:12, 15:10).

Группа B 

25 августа: Индия — Камбоджа 3:0 (15:9, 15:3, 15:10).
26 августа: Бирма — Камбоджа 3:1 (8:15, 15:7, 15:6, 15:8).
27 августа: Индия — Бирма 3:0 (15:10, 15:6, 15:5).

Группа С 

25 августа: Япония — Пакистан 3:0 (15:9, 15:13, 18:16).
26 августа: Пакистан — Филиппины 3:2 (15:9, 12:15, 15:7, 9:15, 15:11).
27 августа: Япония — Филиппины 3:0 (15:4, 15:6, 15:3).

Классификационный этап за 7-9 места 

29 августа: Камбоджа — Филиппины 3:0 (15:13, 15:5, 16:14).
30 (31) августа: Таиланд — Филиппины 3:-.
1 сентября: Камбоджа — Таиланд 3:1 (15:8, 6:15, 15:13, 15:3).

Финал за 1-6 места 

29 августа
Япония — Южная Корея 3:1 (15:3, 15:7, 10:15, 15:9); Индия — Пакистан 3:2 (15:13, 8:15, 13:15, 16:14, 15:7); Индонезия — Бирма 3:0 (15:10, 15:9, 15:9).

30 августа
Индия — Бирма 3:0 (15:3, 15:8, 15:11); Япония — Пакистан 3:1 (15:7, 5:15, 15:12, 15:8); Южная Корея — Индонезия 3:2 (15:3, 15:11, 8:15, 11:15, 15:10).

31 августа
Япония — Индия 3:2 (9:15, 15:6, 9:15, 15:8, 15:12); Южная Корея — Бирма 3:0 (15:12, 15:5, 15:0); Индонезия — Пакистан 3:2 (17:15, 15:6, 2:15, 11:15, 15:13).

1 сентября
Индия — Индонезия 3:1 (15:9, 13:15, 15:4, 15:8); Япония — Бирма 3:0 (15:6, 15:4, 15:6); Пакистан — Южная Корея 3:0 (16:14, 15:6, 15:13).

2 сентября
Индия — Южная Корея 3:0 (15:12, 15:13, 17:15); Япония — Индонезия 3:0 (15:1, 15:1, 15:10); Пакистан — Бирма 3:0 (15:6, 15:3, 15:2).

Женщины 

25 августа
Южная Корея — Филиппины 3:2 (10:15, 14:16, 15:6, 15:2, 15:11); Япония — Индонезия 3:0 (15:3, 15:4, 15:0).

26 августа
Япония — Южная Корея 3:0 (15:12, 15:9, 15:6); Индонезия — Филиппины 3:0 (15:11, 15:8, 15:8).

27 августа
Япония — Филиппины 3:0 (15:4, 15:0, 15:3); Южная Корея — Индонезия 3:0 (15:11, 15:10, 15:10).

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
  Япония: Ютака Дэмати, Масаси Фукагава, Хирокуни Хара, Тадаёси Итикава, Мацуо Кавасаки, Цутому Кояма, Масаюки Минами, Тэрухиса Морияма, Ясутака Сато, Садатоси Сугавара, Нобухиса Такада, Масахиро Ямагути.

  Индия: Нрипджит Сингх Беди, Тилакам Гопал, Джозеф, Джай Каран, Халид, Мунналал, Т.П.Падманабхан Наир, А.Паланисами, Дес Радж, Джасвант Сингх.

  Пакистан: Мирза Азиз Ахмед Байг, Фаиз Ахмед Бодла, Назар Фарид, Сикандар Хайят, Абдул Халик Хан, Риаз Малук, Насим Мирза, Нур Мухаммад, Раб Наваз, Мухаммад Рафик, Гулам Расул, Мухаммад Шариф.

Женщины 
 : Миёко Кодама, Масако Кондо, Эйко Маэда, Кадзуко Окунага, Тэруми Сасамото, Аяно Сибуки, Юкико Танака, Сигэко Ямагути, Сэцуко Ёсида, Ю Ёсинака. 
 
  Южная Корея: Чхве Мюн Чжа, Чжо Дон Рён, Чжу Пан Чжа, Ким Ге Хван, Ким Гон Чжа, Ким Юн Бон, Ли Чхун Ир, Ли Чжэ Сон, Ли Юн Чжа, Со Чхун Кан, Ю Чхун Чжа, Ю Мюн Чжа.

 : Эви София Ачид, Джейн Гунаван, Полина Лессил, Элена Марвати, Джоан Полини, Расни Расмо, Лени Сахертиан, Огастен Сиахайджа, Хартати Сукарджо, Эми Сурджотжокро, Тань Лань Ин, Тжия Бут Нио.

Примечание

Источники и ссылки 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

1962
1962 год в волейболе